Pam (dialect), een dialect van het Baluaans-Pam
Pam (motorfietsmerk), een Amerikaans historisch motorfietsmerk
Pam (voornaam), een meisjesnaam
Max Pam, een journalist

PAM kan verwijzen naar:
Pool-Amplitude-Modulatie
Pulsamplitudemodulatie